

Населені пункти та їхні частини
 Ракувка — село в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Ракувка — село в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ракувка — село в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Ракувка — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Ракувка — частина села Борув у гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Ракувка — частина села Грудек (Ґрудек) у гміні Ярчув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Ракувка — частина села Заґаєв у гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ракувка — частина села Воля-Піскуліна в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ракувка — частина села Хваловиці в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки